Премия «Энни» за лучшую музыку в анимационной телепрограмме () — категория премии «Энни», ежегодно присуждаемая лучшей музыке в анимационной телепрограмме. Впервые она была вручена на 25-й церемонии вручения премии «Энни», изначально в эту категорию входили и музыкальные партитуры и песни из телепрограмм.

На 29-й церемонии вручения премии «Энни» были созданы две категории: одна была предназначена для музыкальных партитур, специально созданных для телепрограмм, под названием Лучшее индивидуальное достижение за музыку к анимационной телепрограмме (), а другая категория была предназначена для песен, специально написанных для фильмов и телепрограмм, под названием Лучшее индивидуальное достижение за песню в анимационном фильме или телепрограмме (). Начиная с 30-й церемонии вручения премии «Энни» категории были объединены в одну под новым названием Лучшее достижение за музыку в анимационной телепрограмме ().

Победители и номинанты

1990е
 Лучшее индивидуальное достижение: Музыка в телепрограмме

2000е

 Лучшее индивидуальное достижение за песню в анимационном фильме или телепрограмме Лучшее индивидуальное достижение за музыку к анимационной телепрограмме Лучшее достижение за музыку в анимационной телепрограмме'''

2010е

2020е

См. также
 Прайм-таймовая премия «Эмми» за лучшую музыкальную композицию для телесериала
 Прайм-таймовая премия «Эмми» за лучшую оригинальную музыку и слова

Примечания

Ссылки 
 Annie Awards: Legacy

Музыка
Энни
Энни
Энни
Появились в 1997 году в США